fascie (bindweefsel), een soort bindweefsel
 Fascia (Italië), een plaats in Italië
 fascia (architectuur), architectonisch detail
 fascia (insecten), een kleurband